Ian Stewart (atleta) (1949), atleta britannico
Ian Stewart, giocatore di baseball statunitense
 Ian Stewart (musicista) (1938-1985), uno dei fondatori dei The Rolling Stones
 Ian Stewart (matematico) (1945), accademico britannico, scrittore di fantascienza e divulgatore
 Ian Stewart (pilota automobilistico) (1929), pilota automobilistico britannico
 Ian Stewart (politico britannico) (1935) politico, nominato baronetto
 Ian Stewart – football australiano
 Ian Edwin Stewart, calciatore nordirlandese
 Ian Stewart (scrittore), scrittore statunitense